Кудратилла Ахме́дович Ахме́дов — советский хозяйственный,
государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1930 году. Узбек. Член КПСС с 1952 года.

С 1952 года, после окончания Ташкентского сельскохозяйственного института (ТСИ), аспирант, затем ассистент кафедры экономики сельского хозяйства ТСИ. С 1961 года первый секретарь райкома, секретарь обкома КПУз, инспектор Среднеазиатского бюро ЦК КПСС. В 1965—1971 годах заместитель председателя, затем председатель Сырдарьинского облисполкома. С 1971 года — первый секретарь Сырдарьинского обкома КП Узбекистана. С 1974 года — заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана Узбекской ССР.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9-го созыва (1974—1979) от Турткульского избирательного округа № 636 Каракалпакской АССР, член Планово-бюджетной комиссии Совета Союза. Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва. Член ЦК КП Узбекистана.

Семья 
Супруга — Олмос Гафуровна Ахмедова (Гулямова) (род. 03.07.1938), деятель искусства, директор музея им. Гафура Гулямова (своего отца), имеет троих детей, Дурбек Кудраттилаевич Ахмедов — доктор экономических наук, Джурабек Кудратиллаевич Ахмедов — инженер-ирригатор, Гавхаршодбегим Кудратиллаевна Рустамова (Ахмедова) — кандидат исторических наук, политолог.

Сочинения:
 Экономика Узбекской ССР в период развитого социализма [Текст] / К. А. Ахмедов. — Ташкент: Узбекистан, 1977. — 232 с.
 Задачи совершенствования деятельности народных университетов республики в свете решений XXV съезда КПСС [Текст] / К. Ахмедов; О-во «Знание» УзССР. — Ташкент: О-во «Знание» УзССР, 1977. — 18 с. — (В помощь лектору).

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1974. — С. 41.
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

Председатели Сырдарьинского облисполкома
Первые секретари Сырдарьинского обкома КП Узбекистана
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Узбекской ССР
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва
Выпускники Ташкентского сельскохозяйственного института
Преподаватели Ташкентского сельскохозяйственного института
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Члены ЦК КП Узбекистана
Заместители глав правительств Узбекской ССР
Члены Планово-бюджетной комиссии Совета Союза
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва